Grabow steht für:
 Grabow (Bodden), Gewässerbereich der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Grabow, Fluss in Pommern, Polen; siehe Grabowa (Wieprza)

Grabow ist der Name folgender Ortschaften in Deutschland:
 Grabow (Elde) (auch: Grabow Meckl), Stadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Grabow (Eldetal), Ort in der Gemeinde Eldetal im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, siehe Grabow-Below
 Grabow (Garz/Rügen), Ortsteil der Stadt Garz/Rügen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Grabow (Kümmernitztal), Ortsteil von Kümmernitztal im Landkreis Prignitz in Brandenburg, Deutschland
 Grabow (Lüchow) ist ein Ortsteil von Lüchow im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen, Deutschland
 Grabow (Möckern), Ortsteil der Stadt Möckern im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Grabow (Mühlenfließ) ist ein Ortsteil von Mühlenfließ im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg, Deutschland
 Grabow (Poseritz), Ortsteil der Gemeinde Poseritz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Grabow (Roskow) ist ein Wohnplatz in der Gemeinde Roskow im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg, Deutschland
 Grabow (Süderholz), Ortsteil von Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Grabow bei Blumenthal, ein Ortsteil von Heiligengrabe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg, Deutschland

Grabow oder Grabów ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Grabów (Powiat Łęczycki) (dt. Grabenteich im Landkreis Lentschütz, Wartheland), Ort und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź
 Grabów nad Prosną (dt. Grabow im Kreis Schildberg, Posen), Stadt und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Großpolen
 Grabow (Stubendorf) (polnisch Grabów), Ort der Gemeinde Stubendorf im Powiat Strzelecki in der Woiwodschaft Oppeln
 Grabów (Tłuszcz), Ort der Gemeinde Tłuszcz, Woiwodschaft Masowien
 Grabów (Torzym), (dt. Grabow im Landkreis Oststernberg, Brandenburg), Ort der Gemeinde Torzym in der Woiwodschaft Lebus
 Grabów (Toszek), Ort der Gemeinde Toszek, Woiwodschaft Schlesien
 Grabów (Tuplice) (dt. Grabow im Landkreis Sorau, Brandenburg), Ort der Gemeinde Tuplice in der Woiwodschaft Lebus
 Grabów (Żychlin), Ort der Gemeinde Żychlin, Woiwodschaft Łódź
 Grabowo (dt. Grabow im Landkreis Königsberg Nm., Brandenburg), Ort der Gemeinde Chojna in der Woiwodschaft Westpommern
 Grabowo (Kamień Pomorski) (dt. Grabow, Kreis Cammin/Pommern), Ort der Gemeinde Kamień Pomorski in der Woiwodschaft Westpommern
 Grabowo (Łobez) (dt. Grabow), Ort der Gemeinde Łobez (Labes)
 Grabowo (Stettin) (dt. Grabow), Stadtteil von Stettin

Grabow bezeichnet zwei Adelsgeschlechter:
 Grabow (brandenburgisches Adelsgeschlecht)
 Grabow (pommersch-mecklenburgisches Adelsgeschlecht)

Grabow ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Friedrich von Grabow aus Sachsen, erster Berghauptmann im Silberbergwerk Kongsberg
 Amy Grabow (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Christoph Heinrich von Grabow (1700–1770), preußischer Generalmajor
 Dirk Grabow (* 1971), deutscher Fußballfunktionär
 Franz von Grabow, 1761 dänischer Generalmajor
 Friderike Elisabeth von Grabow (geb. von der Kettenburg; 1705–1779), deutsche Dichterin und Erzieherin
 Friedrich Wilhelm Karl von Grabow (1783–1869), preußischer General der Infanterie
 Georg Grabow (1637–1707), deutscher Pädagoge und Autor  
 Gerd Grabow (* 1928), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Guido Grabow (* 1959), deutscher Ruderer, Bruder von Volker Grabow
 Hinrich Grabow († 1534), deutscher Goldschmied 
 Karsten Grabow (* 1967), deutscher Politikwissenschaftler
 Martha Rose-Grabow (1858–1940), deutsche Landschafts- und Stilllebenmalerin
 Matthäus Grabow († nach 1421), deutscher Dominikaner 
 Michael Grabow (* 1954), deutscher evangelischer Theologe und Regionalbischof   
 Ralf Grabow (1965–2013), deutscher Politiker (FDP, parteilos)
 Robert Grabow (1885–1945), deutscher Politiker
 Rudolf Grabow (1927–2006), deutscher Schauspieler
 Rudolph Günther von Grabow (1663–1716), dänischer General im 1. Jyske Nationalregiment
 Sascha Grabow (* 1968), deutscher Globetrotter, Autor und Fotograf
 Thomas Grabow (* 1969), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Volker Grabow (* 1956), deutscher Ruderer, Bruder von Guido Grabow
 Wilhelm Grabow (1802–1874), deutscher Politiker, Präsident des preußischen Abgeordnetenhauses
 Wolfgang Grabow (* 1942), deutscher Theaterschauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Grabo
 Groß Grabow
 Grabouw